Il doppio  dell'IPP Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Daniel Köllerer e Frank Moser erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Diego Álvarez e Juan Martín Aranguren hanno battuto in finale Henri Laaksonen e Philipp Oswald 6–4, 4–6, [10–2].

Teste di serie

 Michael Kohlmann /  Rogier Wassen (quarti di finale)
 James Cerretani /  Travis Rettenmaier (quarti di finale)

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (semifinali) 
 Joseph Sirianni /  Dmitrij Sitak (semifinali)

Tabellone

Note 
 

IPP Trophy 2009